Ordnungsrecht bezeichnet:

 Verwaltungsrecht zur Gefahrenabwehr, siehe Polizei- und Ordnungsrecht
 rechtliche Verbote und Gebote, oft im Gegensatz zu Marktinstrumenten, vor allem im Umweltrecht, siehe Umweltpolitik#Ordnungsrecht